«Сура́» — скорый фирменный пассажирский поезд формирования ФПК, курсирующий по маршруту Пенза — Москва — Пенза. Маршрут следования поезда проходит по территории Пензенской, Рязанской, Московской областей и Республики Мордовия.

История 
Поезд «Сура» начал курсировать 4 августа 1966 года. Тогда же поезду была присвоена категория фирменного. В составе было 16 одноэтажных пассажирских вагонов, в том числе высшей категории. Ежегодно поезд в обоих направлениях перевозит более 500 тысяч человек. Обслуживающий персонал — 4 поездных бригады — относятся к Пензенскому отделению Куйбышевской железной дороги. В 1989 году бригада поезда под руководством А. Ф. Сорокиной была награждена серебряной медалью ВДНХ СССР и дипломом второй степени в Москве.

В декабре 2009 года в состав поезда были включены вагоны частной компании АО ТКС.

До декабря 2018 года поезд следовал по территории Тамбовской области, через город Моршанск. С 9 декабря 2018 года поезд следует по территории республики Мордовия, через станцию Рузаевка.

8 декабря 2019 года поезд был лишён категории фирменного, один из перевозчиков — ТКС —  прекратил обслуживание, а вагоны заменены на двухэтажные. С 2020 года снова получил статус фирменного, когда в него были включены вагоны СВ.

Характеристика поезда 

|}

 Поезд № 51/52 фирменный «Сура» круглогодичный, курсирует ежедневно.
 Нумерация вагонов в пути следования: при следование из Пензы с «хвоста» поезда, при следовании из Москвы с «головы» поезда.
 Максимально допустимая длина поезда по участкам следования (вагоны 24,5 м): Куйбышевская ж. д. — 19 вагонов, Московская ж. д. — 16/16 вагонов (24,5/25,5 м) (с постановкой хвостового вагона рабочим тамбуром к составу).
 Установленная схема поезда (состав сформирован из вагонов длиной 25,5 м): от Пензы до Москвы - 16 вагонов.
 Станция изменения направления движения поезда: нет.
 Станции смены локомотивов: нет.
 Станция смены локомотивных бригад без смены локомотива: Рузаевка.
 Станция изменения номера поезда: Рузаевка.
 Станции снабжения поезда водой: Пенза I, Николаевка.
 Станции снабжения поезда топливом: Пенза I.
 Станции обслуживания ЭЧТК: Пенза I.
 Станции сбора твёрдых бытовых отходов (ТБО) и шлака: Пенза I, Николаевка.
 Выделяются места: 
В вагоне №9-КРИ с 1 по 8 для проводников, ЛНП, ПЭМ, с 9 по 12 для работников ВР, с 13 по 16 для пассажиров, с 17 по 20 — для работников фельдъегерской связи, с 21 по 24 — для багажа (8 мест), 29, 30 для инвалидов;
В вагоне № 6-куп места с 1 по 4, 37 выделяются для отдыха проводников и хранения постельного белья, с 5 по 36 для пассажиров;
В вагоне № 7-куп место № 37 для отдыха проводников, с 1 по 36 для пассажиров;
В вагоне № 8-куп места с 1 по 4, 37 выделяются для отдыха проводников и хранения постельного белья, с 33 по 36 для полиции, с 5 по 32 для пассажиров;
В вагоне № 11-СВМ места с 1 по 4 — «VIP», с 5 по 16 — СВ;
В вагоне № 13-К (ЗАО «ТКС») места с 33 по 36, 37, 38 — для хранения постельного белья, отдыха проводников и старшего проводника;
В вагонах № 14, 15-куп (ЗАО «ТКС») места с 1 по 36 — для пассажиров, 37, 38 — для проводников.
 Устанавливаются следующие классы обслуживания:
Вагоны № 1, 2, 3, 4-ПЛ — класс обслуживания 3Э, №5-ПЛ-3Д;
Вагоны № 6, 7-К — класс обслуживания 2Э, № 13-К — 2У, вагон 8-К — 2Т, вагоны №14, 15 — К-2Т;
Вагон № 9-КРИ — класс обслуживания 2Э;
Вагон № 10-СВ — класс обслуживания 2Э;
Вагон № 11-СВМ — класс обслуживания места с 1 по 4-1М, с 5 по 16 — 1Э.
 Переменный трафарет: нет.
 Вагоны повышенной комфортности: № 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 с сервисными услугами. Вагон ЗАО «ТКС» №12-СВ — Бизнес ТК.
 Беспересадочные вагоны: нет.
 Прицепные вагоны: нет.
 Прочие вагоны: нет.
 Факультативные вагоны: нет.
 Станции пограничного и таможенного контроля: нет.

Схема состава поезда

Техническая информация 
Поезд «Сура» отправляется и прибывает в Пензу на 1 путь. Маршрут движения поезда полностью электрифицирован постоянным током, весь путь обслуживается электровозом ЧС7 (приписки ТЧЭ-1 Москва-Курская), реже — электровозом ЧС2К (приписки ТЧЭ-10 КБШ Самара). С декабря 2018 года поезд начал обслуживаться новым электровозом ЭП2К (приписки ТЧЭ-33 Ожерелье). Смена локомотивной бригады без смены локомотива производится на станции Рузаевка. Максимальную путевую скорость — 140 км/ч — поезд может развивать на участках Раменское — Голутвин и Голутвин — Рязань 1 Московской Железной дороги. Максимально допустимая скорость на участке Рузаевка — Пенза 1 ограничена значением 100 км/ч.

Поезд меняет свой номер на станции Рузаевка — с № 52 на № 51, в обоих направлениях.

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Расписание движения поезда на сайте Яндекс.Расписания: Пенза — Москва Москва — Пенза.
 Маршрут поезда «Сура»

Поезда России
Поезда Куйбышевской железной дороги